Elżbieta Thurn und Taxis, właśc.  Elżbieta-Helena Maria Waleria Franciszka Maksymiliana Antonia Thurn und Taxis (ur. 15 grudnia 1903 w Ratyzbonie, zm. 22 października 1976 w Monachium) – księżniczka niemiecka z rodu Thurn und Taxis, żona następcy tronu Saksonii, używająca tytułów Margrabiny Miśni oraz Księżnej Saksonii.

Szóste dziecko i jednocześnie najmłodsza córka księcia Alberta von Thurn und Taxis (ur. 1867, zm. 1952) i arcyksiężniczki austriackiej Małgorzaty Klementyny z dynastii Habsburg-Lothringen (ur. 1870, zm. 1955), a zarazem rodzona siostra dziadka obecnej głowy rodu Thurn und Taxis - księcia Alberta Thurn und Taxis.

Dnia 16 czerwca 1923 w Ratyzbonie wyszła za mąż za księcia saksońskiego Fryderyka Krystiana Wettyna z dyn. Wettynów (linii albertyńskiej), z którym miała pięcioro dzieci:
 Maria Emanuel (1926-2012) – głowa rodu Wettynów, pretendent do tronu saskiego, mąż księżniczki Anastazji z Anhaltu;
 Maria Józefa (1928-2018);
 Maria Anna (1929-2012) – żona Roberta de Afif; matka Aleksandra de Afif;
 Albert Józef (1934-2012) – mąż Elmiry Henke;
 Matylda Maria (1936-2018) – w latach 1968–1993 żona księcia Jana z Saksonii-Coburg und Gotha-Kohary..

Przypisy 

Elżbieta
Urodzeni w 1903
Zmarli w 1976
Ludzie urodzeni w Ratyzbonie
Ludzie związani z Monachium